C17H19N3 – formula molecolare dell'arancio di acridina
C17H19N3 – formula molecolare della mirtazapina

Formule molecolari